Андре Мартінш (1990) — португальський футболіст, півзахисник, насамперед відомий виступами за клуби «Спортінг» та «Белененсеш», а також молодіжну збірну Португалії.
 Желсон Мартінш (1995) — португальський футболіст, нападник, насамперед відомий виступами за клуб «Спортінг».
 Жоржі Мартінш (1954) — португальський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Карлуш Мартінш (1982) — португальський футболіст, півзахисник, насамперед відомий виступами за клуби «Спортінг» та «Бенфіка», а також національну збірну Португалії, Чемпіон Португалії.

Португальські прізвища